Дмитрий Васильевич
 Дмитрий Васильевич — князь друцкий.
 Дмитрий Васильевич — канонизированный удельный князь Заозерский